Макгрегор има више значења:
 Макгрегор (Флорида)
 Макгрегор (Ајова)
 Макгрегор (Тексас)
 Макгрегор (Минесота)